Cantonul Épinac este un canton din arondismentul Autun, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Change || align="right" | 213 || align="right" | 70570 || align="right" | 71085
|-
| Collonge-la-Madeleine || align="right" | 62 || align="right" | 71360 || align="right" | 71140
|-
| Créot || align="right" | 60 || align="right" | 71490 || align="right" | 71151
|-
| Épertully || align="right" | 60 || align="right" | 71360 || align="right" | 71188
|-
| Épinac || align="right" | 2 522 || align="right" | 71360 || align="right" | 71190
|-
| Morlet || align="right" | 74 || align="right" | 71360 || align="right" | 71322
|-
| Saint-Gervais-sur-Couches || align="right" | 195 || align="right" | 71490 || align="right" | 71424
|-
| Saint-Léger-du-Bois || align="right" | 522 || align="right" | 71360 || align="right" | 71438
|-
| Saisy || align="right" | 308 || align="right" | 71360 || align="right" | 71493
|-
| Sully || align="right" | 561 || align="right" | 71360 || align="right" | 71530
|-
| Tintry || align="right" | 68 || align="right" | 71490 || align="right" | 71539
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire